Amadou Camara ist der Name folgender Personen:

* Amadou Camara (Politiker), gambischer Politiker (NRP) 
 Amadou Camara (Schwimmer) (* 1994), guineischer Schwimmer